Mariamne II (net als ‘’Maria’’ een vergrieksing van “Mirjam”) was de derde vrouw van Herodes de Grote. Zij was de dochter van Simon ben Boëthus, de hogepriester, wiens vader uit Alexandrië kwam. Haar zoon Herodes Filippus werd door Herodes uit zijn testament geschrapt.

Huwelijk
Mariamne werd beschouwd als de mooiste vrouw van haar tijd en Herodes raakte onder de indruk van haar schoonheid en maakte haar tot zijn vrouw. Haar vader, Simon Boëthus werd, om de schoonfamilie genoeg aanzien te geven voor dit koninklijke huwelijk, benoemd tot hogepriester. De hogepriester van dat moment, Jezus ben Phiabi, werd daartoe afgezet.
Zij kreeg één kind met Herodes, Herodes Filippus, ook wel Herodes Boëthus. Deze trouwde met zijn nicht, Herodias, en had met haar een dochter, Salomé II.

Complot 
In 4 v. Chr. raakte Mariamne II verwikkeld in het complot van Antipater tegen haar echtgenoot. Als gevolg daarvan scheidde Herodes van haar en zette haar vader (Simon ben Boëthus) uit zijn ambt als hogepriester. Haar zoon, Herodes Filippus werd uit het testament en uit de lijn van opvolgers geschrapt.

Stamboom 

Herodianen
Persoon in de 1e eeuw v.Chr.